Oort se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard Daniel van Oort
 Arend Joan Petrus Oort